Rasa de la Font del Boix: rasa, o torrent, del terme municipal de Lladurs, a la comarca del Solsonès
 Torrent de la Font del Boix: torrent que fa de límit dels termes municipals de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès, i de Sant Martí de Centelles, a la d'Osona.